In 1960 werd het 17e voetbalseizoen gespeeld van de Letse SSR, voorheen was Letland onafhankelijk en speelden de clubs in de  Virslīga. 
ASK werd voor eerste keer kampioen.

Stand

Kampioen

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1959/60